Зелёная партия:

 Зелёная партия Англии и Уэльса 
 Зелёная партия Бразилии 
 Зелёная партия Ирландии 
 Зелёная партия Канады 
 Зелёная партия Квебека 
 Зелёная партия Швейцарии

См. также